Adrià (nom)
 Adrià (prefecte), magistrat romà
 Adrià (poeta), poeta grec 
 Adrià (escriptor), escriptor romà
 Adrià de Tir, retòric grec 
 Gai Fabi Adrià, llegat, pretor o propretor a la província d'Àfrica vers 87 aC a 84 aC
 Publius Aelius Traianus Hadrianus (76 - 138), emperador de l'Imperi romà del 117 al 138.
 Adrià I, papa de Roma (?-795) 
 Adrià II, papa de Roma (792–872) 
 Adrià III, papa de Roma (?-885) 
 Adrià IV, papa de Roma (v 1100–1159)
 Adrià V, papa de Roma (v 1205–1276) 
 Adrià VI, papa de Roma (1459–1523)
 Ferran Adrià Acosta (1962, l'Hospitalet de Llobregat), cuiner 
 Mateu Adrià, escriptor, traductor i personalitat important de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó 
 Miquel Adrià (Barcelona, 1956), arquitecte resident a Mèxic